Prvenstvo Jugoslavije u košarci za sezonu 1989./90. je treći put zaredom osvojila momčad Jugoplastike iz Splita.

1. savezna liga

Ligaški dio

Doigravanje 

 Izvori: 
 nsl.kosarka.co.yu  
 Od Starog Placa do vrha Europe 
 kosmagazin.com

1.B liga

Zapad

Republičke lige (3. rang)

Hrvatska liga 

 Izvori: 
 KK Maksimir 
 KK Maksimir, wayback arhiva 
 Sinjska košarkaška bajka

Izvori 
  

1989-90